Cabimas (gemeente)
 Cabimas (stad)